Села:
 Всесвятське — Дніпропетровська область, Межівський район
 Всесвятське — Дніпропетровська область, Новомосковський район